{{НП
 |статус                  = Деревня
 |русское название        = Бацёняй
 |оригинальное название   = </td></tr><th colspan="2" style="text-align:center; font-weight:normal;">Деревня Бацёняй на карте Кайряйского староства
 |страна                  = Литва
 |герб                    = 
 |флаг                    = 
 |ширина герба            = 
 |ширина флага            = 
 |подчинение = деревня
  |lat_dir=N | lat_deg= 55.881377 | lat_min= | lat_sec=
  |lon_dir=E | lon_deg= 23.437872 | lon_min= | lon_sec= 
  |CoordScale             = 50000
 |вид региона             = Уезды ЛитвыУезд
 |регион                  = Шяуляйский уезд
 |регион в таблице        = Шяуляйский уездШяуляйский
 |вид района              = Самоуправления ЛитвыРайон
 |район                   = Шяуляйский район
 |район в таблице         = Шяуляйский районШяуляйский
 |вид общины              = Староство
 |община                  = Кайряйское староствоКайряйское</td></tr>
Сянюнайтия
Кайряйское староство#СянюнайтииШиленайская
 |внутреннее деление      = 
 |вид главы               = СянюнайтияСянюнайтис
 |глава                   = Р. Юргаускиене()
 |дата основания          = 
 |первое упоминание       = 
 |прежние имена           = Боцяны, Баченай
 |статус с                = 
 |площадь                 = 
 |вид высоты              = Высота центра
 |высота центра НП        = ≈120
 |климат                  = умеренно континентальный
 |официальный язык        = 
 |официальный язык-ref    = 
  |население              = 2
  |год переписи           = 2001
  |плотность              = 
  |агломерация            = 
  |национальный состав    = 
  |конфессиональный состав= 
  |этнохороним            = 
 |часовой пояс            = +2
 |DST                     = есть
 |телефонный код          = 
 |почтовый индекс         = 
 |почтовые индексы        = 
 |автомобильный код       = 
 |вид идентификатора      = 
 |цифровой идентификатор  = 
 |сайт                    = 
}}
Бацё́няй (Бационяй, Боцяны, Баченай; ) — деревня в Кайряйском старостве Шяуляйского района Шяуляйского уезда Литвы. Входит в состав Шиленайской сянюнайтии.

Расположение и общая характеристика 
Находится в южной части Кайряйского староства около юго-западного берега озера Гуделю.

Расстояние от Бацёняй до:
 административного центра староства: напрямую — 4,5 км, по автодорогам — 7,5 км;
 административного центра района и уезда: напрямую — 10 км, по автодорогам — 14,5 км;
 столицы Литвы: напрямую — 177 км, по автодорогам — 204 км.

История 
Административное подчинение: 
С 1842 года по 1915 год Боцяны относились к Кайровскому сельскому обществу (с 1861 года) Шавельской волости Шавельского уезда Ковенской губернии.

С 1950 года по 1995 год деревня входила в состав 

С 1995 года входит в состав Кайряйского староства.

В 2009 году Кайряйское староство была подразделено на 5 сянюнайтий, Бацёняй с соседними деревнями составили Шиленайскую сянюнайтию.

Население 
Согласно данным , в деревне Бацёняй проживало 2 человека.

Примечания 

Кайряйское староство
Населённые пункты Литвы